Ива́н Дми́триевич Чечо́т — российский искусствовед, кандидат искусствоведения, руководитель Центра искусствознания и доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Факультета свободных искусств и наук СПбГУ (Смольный институт), ведущий научный сотрудник Российского института истории искусства. Специалист по немецкому искусству, истории искусствознания, знаток культуры Восточной Пруссии (Калининградской обл.). Является автором более 40 научных работ.

Биография 
Сын правоведа Д. М. Чечота (1923—2004).

Окончил исторический факультет ЛГУ. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию «„Основные понятия истории искусства“ Генриха Вёльфлина. Опыт исследования искусствоведческой теории и методологии».

С 1976 по 1997 год преподаватель, доцент кафедры истории искусства исторического факультета СПбГУ.

C 1998 года преподаёт в рамках направления «Искусства и гуманитарные науки» СПбГУ (доцент Факультета свободных искусств и наук). Профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге. Член попечительского совета, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов в Санкт-Петербурге.

В 1986 году организатор «Ленинградского клуба искусствоведов», тесно связанного с неофициальным искусством того времени. В 1992 году организатор художественной галереи «Navicula Artis». С 1994 года руководитель Сектора истории и теории изобразительного искусства и архитектуры РИИИ.

С 1997 года приглашённый профессор Института истории искусств Венского университета, с 1998 года профессор факультета культурологии Университета Виадрина (Франкфурт-на-Одере). Член общества Макс Бекман (Мюнхен).

Представитель России во Всемирном комитете историков искусства. Был избран членом экспертного совета Центра современного искусства (Фонд Сороса).

Публикации 
 Чечот И.Д. От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты. — СПб: Мастерская "Сеанс", 2016. 624 с.
 Рассказы о художниках: История искусства XX века/ Сост. Е. Ю. Андреева, И. Д. Чечот. — СПб: Академический проект, 1999
 Эгон Шиле: Заметки в кабинете // Поэзия и критика. Вып. 1. СПб., 1994. C.51-62.

Список публикаций Ивана Чечота по состоянию на 2004 год опубликован в: Festschrift für Ivan Czeczot. Сборник в честь Ивана Чечота. СПб., Бельведер, 2004. ISBN 9785925900437

Примечания

Ссылки 
 Страница Ивана Чечота на сайте Факультета свободных искусств и наук СПбГУ
 И.Чечот на сайте 5 канала
 Интервью радио «Свобода»
 Статьи на сайте журнала Сеанс

Искусствоведы России
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Кандидаты искусствоведения